Colenso puede hacer referencia a:

 Batalla de Colenso, batalla sucedida el 15 de diciembre de 1899 como parte de la Segunda Guerra Anglo-Bóer.
 Colenso (Sudáfrica), ciudad en la que sucedió la anterior batalla.
 John William Colenso (1814—1883), primer obispo anglicano de la provincia de Natal, que dio nombre a la ciudad ya mencionada.
 William Colenso (1811—1899), impresor, político, y naturalista, abreviado como Colenso cuando es indicado como autoridad en la descripción y clasificación científica de vegetales.
 Elizabeth Fairburn Colenso (1821—1904), misionera y traductora de la Biblia en Nueva Zelanda que era esposa de Wiliam Colenso.